Владислав I Херман (око 1044 - 4. јун 1102) био је кнез Пољске од 1079. године до своје смрти.

Биографија 
Владислав је био млађи син Казимира I Пјаста и Марије, кијевске принцезе. Престо је преузео државним ударом од свога брата Болеслава II. Следеће године оженио је чешку принцезу Јудиту. Био је вазал светоримског цара Хенрика IV. Племство га је присилило да за наследника именује Мјешка Болеславића, сина погинулог Болеслава. Међутим, године 1089. Мјешко је умро у неразјашњеним околностима. Престолонаследник постаје Владиславов незаконити син Збигњев Пјаст. Исте године Владиславу је умрла прва жена, па се оженио Јудитом од Швабије. Први крсташки рат покренуо је низ антисемитских погрома у Немачкој и другим државама Европе. Како је Владислав био толерантан владар, Јевреји се почињу масовно досељавати у Пољску. Умро је 1102. године. Његова смрт изазвала је борбу за власт између његових синова.

Породично стабло

Види још 
 Списак владара Пољске
 Пјастови

Литература 
 

Рођени 1044.
Умрли 1102.
Краљеви Пољске
Пјастови
Владари у Европи у XI веку